Ghost – polska grupa muzyczna.
 Ghost – szwedzka grupa muzyczna.
 Ghost – album zespołu The Watch.
 Ghost – album Devina Townsenda.
 GHOST – singel Gackta.
 Ghost – singel Elli Henderson.
 Ghost – singel Halsey.
 Ghost – singel Jamie-Lee Kriewitz.
 Ghost – singel Justina Biebera.
 Ghost Rider – amerykański film z 2007 roku.
 Ghost Rider 2 – amerykański film z 2012 roku.